Эрджан:

 Эрджан, Абдулла (род. 1971) — турецкий футболист.
 Эрджан — аэропорт частично признанного государства Турецкая Республика Северного Кипра.